Чемпионат Таджикистана по футболу 2008 () — 17-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2008 на сайте rsssf.com 

2008
Таджикистан
2008 год в Таджикистане